Locatelli är ett italienskt efternamn.

Personer med efternamnet

 Achille Locatelli (1856–1935), italiensk kardinal
 Andrea Locatelli (1996–), italiensk roadracingförare
 Manuel Locatelli (1998–), italiensk fotbollsspelare 
 Pietro Locatelli (1695–1764), italiensk violinist och kompositör
 Roberto Locatelli (1974–), italiensk roadracingförare
 Ugo Locatelli (1916–1993), italiensk fotbollsspelare

Italienska efternamn